Areca Backup est un logiciel portable de sauvegarde pour les systèmes d'exploitation GNU/Linux et Windows distribué sous licence GPL v2.0. 

Il permet d'effectuer des sauvegardes complètes, incrémentale et différentielle et il permet aussi de sauvegarder ses données sur le réseau via FTP.

Les sauvegardes à delta sont supportées. (à vérifier)

Il est possible de compresser et de chiffrer les sauvegardes.

Areca est aussi capable de déclencher des actions supplémentaires, comme le stockage d'un rapport de sauvegarde sur votre disque dur, l'envoyer par e-mail, lancer des scripts avant ou après votre sauvegarde.

Caractéristiques

Caractéristiques de Areca Backup 
 Compression en Zip & format Zip64
 Chiffrage des archives avec les algorithmes de chiffrement AES128 et AES256
 Stockage sur disque dur local, un lecteur réseau, une clé USB, serveur FTP, FTPS et SFTP (implicite et explicite avec SSL/TLS)
 Filtrage des fichiers (par extension, sous-répertoire, expression régulière, taille, date, statut, avec et/ou/sans opérateurs logiques
 Supporte les sauvegardes : Complète, Incrémentielle et Différentielle
 Supporte les sauvegardes delta (stocker que des parties modifiées de vos fichiers)
 Fusion d'archives : Vous pouvez fusionner des archives contigus dans une archive unique pour économiser l'espace disque.
 Areca vous permet de récupérer vos archives (ou des fichiers individuels) à une date spécifique.
 Mécanisme transactionnel : Tous les processus critiques (telles que les sauvegardes ou fusions) sont transactionnel. Cela garantit l'intégrité de vos sauvegardes.
 Rapports de sauvegarde : Areca génère des rapports de sauvegarde qui peuvent être stockés sur votre disque ou envoyés par e-mail.
 Gestion des script : Areca peut lancer des scripts shell après la sauvegarde.
 Les autorisations de fichiers, de liens symboliques et les pipes peuvent être stockés et récupérés. (Linux uniquement)

Interface utilisateur graphique 
 Explorateur du contenu des archives. (la fonction "recherche de fichiers dans les archives" est inclus)
 Description des archives : Un manifeste est associé à chaque archive, qui contient diverses informations telles que le titre, la date, la description et les données techniques supplémentaires.
 Version des fichiers suivis : Areca garde la trace de l'histoire de vos fichiers (création / modification / suppression). Chaque version peut être consultée et récupérée sélectivement.
 Simulation de sauvegarde (vérifier si une sauvegarde est nécessaire)
 Historique des actions de l'utilisateur: Areca conserve un historique de toutes les actions effectuées par l'utilisateur (les suppressions d'archives, les fusions, les sauvegardes, les restaurations).

Interface de ligne de commande 
 Areca est livré avec une interface en ligne de commande qui peut être utilisé pour l'automatisation des sauvegardes.

Historique des versions

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
Archivage électronique
Copie de fichier
Stockage d'information
Transfert de fichier
Plan de reprise d'activité
Plan de continuité
Duplicati

Liens externes 
http://www.areca-backup.org/

Logiciel libre sous licence GPL
Plateforme Java
Logiciel de sauvegarde
Produit lancé en 2005